Dobrotești, comune del distretto di Dolj
Dobrotești, comune del distretto di Teleorman